Halfway – wieś w Irlandii
Miejscowości w USA:
 Halfway – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Washington
 Halfway – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Polk
 Halfway – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Baker